BDL steht für:
 Bank der Deutschen Luftfahrt, eine Investitionsbank des Deutschen Reiches von 1940 bis 1954
 Berufsverband Deutscher Laborärzte, deutscher Berufsverband
 Bund der Deutschen Landjugend
 Bund der Landwirte, ein ehemaliger Berufsverband
 Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine
 Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft
 Bahnhof Dallgow-Döberitz (DS100-Code), deutscher Bahnhof
 Bradley International Airport (IATA-Code), US-amerikanischer Flughafen

BdL steht für:
 Bank deutscher Länder, ein Vorläufer der heutigen Bundesbank 
 Beurteilung der Lage, der Entscheidungsfindungsprozess der Bundeswehr und der Polizeiführung
 Büro der Leitung, siehe Ministerium für Staatssicherheit

bdl steht für:
 Sulawesi Bajau (ISO-639-3-Code), eine der Sama-Bajau-Sprachen

Abkürzung